Nieuw-Lekkerland (dorp)
 Nieuw-Lekkerland (polder)